Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм. Этa категория введенa с 2007 года.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список номинантов.

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»
Премии за лучший анимационный полнометражный фильм